De Archegosauroidea zijn een superfamilie van uitgestorven temnospondyle Batrachomorpha (basale 'amfibieën') uit het Perm. De superfamilie is toegewezen aan de clade Stereospondylomorpha en is het zustertaxon van de onderorde Stereospondyli. Het omvat de families Actinodontidae en Archegosauridae, en mogelijk het geslacht Intasuchus, dat binnen de monotypische familie Intasuchidae wordt geplaatst.

Richard Lydekker wordt wel gezien als formeel naamgever omdat hij in 1885 de familie Archegosauridae benoemde. In feite is het echter Hermann von Meyer in 1857 die het taxon zijn naam gaf.

In 2012 werd een klade Archegosauroidea gedefinieerd door Julia Beth McHugh als de groep bestaande uit Archegosaurus decheni en alle soorten nauwer verwant aan Archegosaurus dan aan Sclerocephalus haeuseri.

Er zijn verschillende mogelijke synapomorfieën gegeven, gedeelde nieuwe kenmerken. Er is een fossa temporalis. De achterste premaxillaire tanden zijn groter dan de voorste of de voorste dentaire tanden. De binnenste achterste tak van het ploegschaarbeen strekt zich uit langs de zijrand van het dolkvormig uitsteeksel. De buitenste tandenrij van het verhemelte is onderbroken. De tandenrij van het ectopterygoïde bestaat uit meer dan drie tanden. De beenschijfjes van de branchialia van het kieuwboogapparaat is ovaal van profiel. Bij de draaier hebben wervelboog en doornuitsteeksel een smalle basis maar zijn bovenaan opvallend van voor naar achter verbreed. In de wervelkolom zijn de pleurocentra sterk gereduceerd, ruitvormig of helemaal ontbrekend. De processus uncinati van de ribbenkast zijn verbreed tot brede bladen. Jonge dieren hebben op het opperarmbeen geen entepicondyle beenstijl.

Het waren volledig aquatische dieren en leken metabolisch en fysiologisch meer op vissen dan op moderne amfibieën.

Uitgestorven amfibieën